Manastirica je lahko:
 Manastirica, Kladovo (Srbija)
 Manastirica, Petrovac (Srbija)